Kamran (Farsi: کامران, Kāmrān) is een voornamelijk Perzische naam die in veel Iraanse talen voorkomt. De betekenis is "succesvol". Bekende personen met deze naam zijn:

Kamran Mirza (Mogolprins) (1509-1557), prins in het Mogolrijk, tweede zoon van Babur,
Kamran Mirza van Perzië (1856-1929), prins uit de Qajardynastie van Perzië, minister aldaar,
Kamran Shirazi (1952), Iraans-Amerikaans schaakmeester,
Cumrun Vafa (1960), Iraans-Amerikaans natuurkundige,
Kamran Ağayev (1986), Azerbeidzjaans voetballer (doelman),
Kamran Shakhsuvarly (1992), Azerbeidzjaans boxer.